JRK steht für:
 Jugendrotkreuz, Jugendverband des Roten Kreuzes
 Deutsches Jugendrotkreuz, Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes
 Arsuk Heliport (IATA-Code), Heliport von Arsuk, Grönland

JRK ist ein Pseudonym für:
 Josef Richard Kaelin (1918–1993), Schweizer Erfinder, Filmproduzent und Künstler

Abkürzung